Universitario puede referirse a:
 Todo aquello perteneciente o relativo a la universidad.
 Un profesor, graduado o estudiante de universidad.

Deportes 
 El Club Universitario de Buenos Aires, un club social y deportivo de Argentina.
El Club Universitario de Santa Fe, un club social y deportivo de Argentina.
 El Club Universitario de La Plata, un club social y deportivo de Argentina.
 El Club Universitario de Rosario, un club social y deportivo de Argentina.
 El Club Atlético Universitario, un equipo de fútbol de Argentina.
 El Universitario de La Paz, un equipo de fútbol de Bolivia.
 El Universitario de Sucre, un equipo de fútbol de Bolivia.
 El Club Deportivo Universitario, extinto club de deportes de la ciudad de Concepción, Chile, y antecesor de la actual Corporación Club Deportivo Universidad de Concepción.
 El Universitario de Popayán, un equipo de fútbol de Colombia.
 El Club Técnico Universitario, un equipo de fútbol de Ecuador.
 El Club Universitario de Deportes, un equipo de fútbol del Perú.
 El Club Universitario de Deportes (femenino), un equipo de fútbol femenino del Perú.
 El Club Universitario de Deportes (fútbol sala), un equipo de fútbol sala del Perú.
 El Club Universitario del Cusco, un equipo de fútbol del Perú.
 El Club de Vóley Universitario de Deportes, un equipo de voleibol del Perú.
 El Clásico universitario, uno de los partidos más importantes del fútbol chileno.
 El Club Deportivo Universitario, un equipo de fútbol de Panamá.

Otros 
 Hospital Universitario, centro hospitalario dedicado a la asistencia, docencia e investigación médica.
 Estadio Universitario, página de desambiguación.

Referencias